

Родниковка — село, Мартуцький район, Актюбинська область

Родниковка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Родниковка — село, Міякинський район, Башкортостан

Див. також 
 Родниківка